Га́тчинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России, присвоенное по городу Гатчине.

 Гатчинская улица — улица в Волосове.
 Гатчинская улица — улица в городе Коммунаре.
 Гатчинская улица — улица в Москве (с 1986 года, ранее — Парковая улица).
 Гатчинская улица — улица в Перми.
 Гатчинская улица — улица в городе Самаре.
 Гатчинская улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Гатчинский переулок — улица в Выборге.
 Гатчинское шоссе — улица в городе Коммунаре.
 Гатчинское шоссе — улица в Красном Селе.

Примечания